Die Saison 2013/14 der Oberliga Niederrhein war die 58. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niederrhein und die zweite als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2013/14 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die Absteiger aus der Regionalliga West 2012/13:
 MSV Duisburg II
 FC Kray
 Wuppertaler SV
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein 2012/13:
 Sportfreunde Baumberg
 TuS Bösinghoven
 TuRU Düsseldorf
 Schwarz-Weiß Essen
 TV Jahn Hiesfeld
 VfB Homberg
 SV Hönnepel-Niedermörmter
 SC Kapellen-Erft
 Rot-Weiß Oberhausen II
 VfL Rhede
 Ratingen 04/19
 SV Sonsbeck
 VfB Speldorf
 SV Uedesheim
 die Meister der drei Staffeln der Landesliga Niederrhein 2012/13:
 Staffel 1: Rot-Weiss Essen II
 Staffel 2: VfB 03 Hilden
 Staffel 3: PSV Wesel-Lackhausen

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste  

Quelle:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Oberliga Niederrhein 2013/14 bei kicker.de

2013
Oberliga Niederrhein 2012/13